Spectru se poate referi la:

 Spectru (astronomie)
 Spectru (fizică)
 Spectru (matematică)